Plaats in Indonesië
 Timbangan (Padangsidimpuan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra
 Timbangan (Indralaya Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra